Bulići (Ozalj), gradsko naselje Ozlja, Hrvatska
 Bulići (Jajce, BiH), naselje u općini Jajce, BiH